Вулиця Дмитра Багалія — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Багалія — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Дмитра Багалія — вулиця у смт. Нова Водолага Харківської області.
 Вулиця Дмитра Багалія — вулиця у місті Рівне.
 Вулиця Дмитра Багалія — вулиця у місті Стрий.
 Вулиця Дмитра Багалія — вулиця у місті Суми.
 Вулиця Багалія — вулиця у місті Харків.
 Вулиця Багалія — вулиця у місті Хмельницький.

Вулиці, названі на честь людей